Великосельское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Старорусском районе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Великое Село.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

Согласно областному закону № 725-ОЗ от 30.03.2010 в состав Великосельского сельского поселения вошли упразднённые Астриловское, Большеборское, Сусоловское и Тулебельское сельские поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Великосельское сельское поселение на новом сайте администрации Старорусского района
 Великосельское сельское поселение на старом сайте администрации Старорусского района

Муниципальные образования Старорусского района
Сельские поселения Новгородской области